«Андел» ( — ангел) — станция пражского метрополитена. Находится на линии B между станциями «Смиховске надражи» и «Карлово намести».

Открыта 2 ноября 1985 года.

До 1990 года называлась «Московская» (). Построена при участии советских архитекторов, в оформлении использованы мотивы станций московского метро «Серпуховская» и «Боровицкая». Одновременно с этой станцией в Москве чехословацкими архитекторами была построена станция «Пражская», которая была открыта на 4 дня позже.

Характеристика станции 
Андел — пилонная станция глубокого заложения. Глубина станции — 35,4 м, длина — 145,7 м.

Станция оборудована двумя выходами, ведущими соответственно в два подземных вестибюля. Один из вестибюлей находится рядом с торговым центром «Новый Смихов»(«Nový Smíchov»), а другой рядом с автобусной остановкой На Книжеци («Na Knížecí»), через которую проходит множество автобусных маршрутов.

Наводнение 2002 года 
Станция в 2002 году была залита водой. Открытие состоялось в конце того же года, что и станции «Карлово намести». Вода попала на пути станции «Смиховске надражи» именно отсюда

Фотографии

Ссылки 
 http://www.angrenost.cz/metro/b/an.php Информация о станции и фотографии
 https://www.youtube.com/watch?v=ojVOs2cfOwA Путь от платформы до главного выхода
 Профиль станции на Metroweb.cz
 Кусочек Москвы на пражском Смихове : передача на Радио Прага

Станции Пражского метрополитена
Линия B Пражского метрополитена
Пилонные станции
Станции метрополитена, построенные в 1985 году